William B. Davis – kanadyjski aktor
 William Morris Davis – amerykański geograf, geolog i meteorolog
 Bill Davis – kanadyjski polityk